Челеке́н — туркменский топоним. Может означать:
 Челекен  — бывшее название города Хазар.
 Челекен (полуостров) — полуостров на восточном берегу Каспийского моря.
 Северный Челекенский залив — юго-восточная часть Красноводского залива Каспийского моря у северного берега полуострова Челекен.
 Южный Челекен — северная часть Туркменского залива Каспийского моря у южного берега полуострова Челекен.
 Челекен (нефтяное месторождение) — нефтяное месторождение.
 Челекен (нефтяной проект) — нефтяной проект.

Примечания